Ogilvy ist ein schottischer Familienname. Träger des Namens sind:

 Alexander Ogilvy, 7. Lord Banff († 1771), schottischer Adliger
 Alexandra Ogilvy (* 1936), Mitglied der Britischen Königsfamilie
 Andrew James Ogilvy (* 1988), australisch-irischer Basketballspieler
 Angus Ogilvy (1928–2004), Mitglied der britischen Königsfamilie

 Georg Benedikt von Ogilvy (1651–1710), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Generalfeldmarschall schottischer Abstammung
 Geoff Ogilvy (* 1977), australischer Profigolfer
 Hermann Carl von Ogilvy (1679–1751), kaiserlich und königlich ungarischer Generalfeldmarschall
 Ian Ogilvy (* 1943), britischer Schauspieler

 Mabell Ogilvy, Countess of Airlie (1866–1956), britische Adlige, Schriftstellerin und Hofdame der Queen Mary
 William Ogilvy, 8. Lord Banff († 1803), schottischer Adliger und Offizier

Siehe auch:
 Clan Ogilvy
 Ogilvy & Mather, Werbeagentur
 Ogilvie
 Ogilby